Вилья-Идальго () — топоним.

 Вилья-Идальго — посёлок в Мексике, штат Дуранго, административный центр муниципалитета Идальго.
 Вилья-Идальго — город в Мексике, штат Наярит.
 Вилья-Идальго — муниципалитет в Мексике, штат Сакатекас.
 Вилья-Идальго — муниципалитет в Мексике, штат Сан-Луис-Потоси.
 Вилья-Идальго — муниципалитет в Мексике, штат Сонора.
 Вилья-Идальго — город в Мексике, штат Сонора, административный центр вышеназванного муниципалитета.